Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 6-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Jan Kodeš (Campioni)
 Assente
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (primo turno)

 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (primo turno)
 Lito Álvarez /  Antonio Muñoz (primo turno)
 John Feaver /  Karl Meiler (quarti di finale)
 Željko Franulović /  Hans Gildemeister (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1978